Парковый — посёлок городского типа в Тихорецком районе Краснодарского края России. Административный центр Парковского сельского поселения.

География 
Расположен на степной Кубано-Приазовской равнине в северо-восточной части края и примыкает к городу Тихорецк.
Уличная сеть
По данным Классификатора адресов Российской Федерации в Парковом насчитывается 43 улицы и 2 переулка.

Население

Известные жители 
В посёлке жила на пенсии Герой Социалистического Труда Анна Яковлевна Сазыкина.

Инфраструктура

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы: Посёлок Парковый
 Краснодарский край → Тихорецкий район → Посёлок Парковый 

Населённые пункты Тихорецкого района